Iñigo Pérez Soto est un footballeur espagnol, né le  à Pampelune. Il évolue au poste de milieu relayeur au CA Osasuna.

Biographie 

Pérez s'engage en faveur du CD Numancia en 2014. Il y passe quatre saisons et devient un titulaire incontournable du club, participant à 149 rencontres.

En , Pérez rejoint le CA Osasuna, club de sa ville natale.

Statistiques

Palmarès 
  Athletic Bilbao
 Finaliste de la Ligue Europa en 2012.
 Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2012.

 CA Osasuna
 Vainqueur de la Segunda División en 2019.

Références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du CD Baskonia
Joueur du Bilbao Athletic
Joueur de l'Athletic Bilbao
Joueur de la SD Huesca
Joueur du RCD Majorque
Joueur du CD Numancia
Joueur du CA Osasuna
Naissance en janvier 1988
Naissance à Pampelune